

Codici
 KAY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wakaya Island (Figi)
 kay – codice ISO 639-3 della lingua kamayurá

Onomastica
 Kay – nome proprio di persona maschile e femminile

Persone
 Kay – cantante canadese
 Ben Kay – rugbista a 15 britannico
 Dianne Kay – attrice statunitense
 Jim Kay – illustratore britannico